Percutane coronaire interventie: dotteren van de kransslagaders van het hart
Angioplastiek: dotteren in het algemeen, onder andere bij etalagebenen

Zie ook 
Atheromatose